Astrid Holm er navnet på flere personer:

 Astrid Holm (maler) (1876-1937) – dansk malerinde og væver (Astrid Valborg Holm)
 Astrid Holm (skuespiller) (1893-1961) – dansk balletdanserinde og skuespillerinde